Der Lynk & Co 06 ist ein Crossover-SUV der 2016 gegründeten chinesischen Automobilmarke Lynk & Co, die zum Geely-Konzern gehört.

Geschichte 
Vorgestellt wurde das kleinste SUV der Marke im Juni 2020. Seit Anfang September 2020 wird es in China verkauft.

Technik 
Im Gegensatz zu den größeren Modellen der Marke baut der 06 nicht auf der CMA-Plattform, sondern auf der darunter positionierten BMA-Plattform auf. Diese teilt sich das Fahrzeug unter anderem mit den SUV's Geely Binyue und Geely Icon.

Technische Daten 
Angetrieben wurde der 06 zum Marktstart von einem 1,5-Liter-Ottomotor mit 130 kW (177 PS), einem 1,5-Liter-Mild-Hybrid mit 140 kW (190 PS) oder einem 1,5-Liter-Plug-in-Hybrid mit 190 kW (258 PS). Alle Varianten haben drei Zylinder, ein 7-Stufen-Doppelkupplungsgetriebe und Vorderradantrieb. Im September 2022 folgte ein Vierzylinder-Benziner mit 133 kW (181 PS).

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website Lynk & Co 06 (chinesisch)
 Offizielle Website Lynk & Co 06 PHEV (chinesisch)

Sport Utility Vehicle
Kombi
Hybridelektroautomodell